"I Forgot That You Existed" é uma música da cantora e compositora americana Taylor Swift do seu sétimo álbum de estúdio Lover (2019). Foi escrito e produzido por Swift, Louis Bell e Frank Dukes. Foi lançado com o álbum em 23 de agosto de 2019.

Desempenho nas tabelas musicais

Histórico de lançamento

Ligações externas 

 Letra desta música no MetroLyrics

Canções em inglês
Canções de 2019
Canções gravadas por Taylor Swift
Canções compostas por Taylor Swift